Idrottsparken (Södertälje), een stadion in Södertälje
 Norrporten Arena, een voetbalstadion in Sundsvall wat tot 2006 deze naam droeg
 Nya Parken, een voetbalstadion in Norrköping
 Stockholms IP, een voetbalstadion in Stockholm